Суперліга Албанії 2019—2020 — 81-й чемпіонат Албанії з футболу. Свій 25-й титул чемпіона здобув клуб Тирана.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 10 березня по 3 червня 2020 року.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів 
1-18 тури

19-36 тури

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 серпня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 На сайті uefa  
 Livescore  
 Суперліга Албанії на soccerway  

2019—2020
Албанія
Албанія
2019 в Албанії